Cambio vita (Changing Habits) – film del 1997 diretto da Lynn Roth
Cambio vita (The Change-Up) – film del 2011 diretto da David Dobkin